Блерио XI () — разведывательный самолёт, на котором французский авиатор Луи Блерио впервые в истории авиации пересёк пролив Ла-Манш. Серийный выпуск самолёта и его модификаций был налажен во Франции (фирма «Блерио»), Италии (фирма «Сосьета Итальяна Трансаэро») и России (заводы Щетинина и «Дукс»). Он впервые поднялся в воздух 23 января 1909 года. В последующие 10 лет было построено около 100 самолётов модели Blériot XI.

История 
Луи Блерио до своего увлечения авиацией был владельцем преуспевающей фирмы по производству автомобильных фар. В 1900 году он всерьез увлёкся авиацией ставшей делом всей его последующей жизни. Первые модели для Блерио строили братья Вуазен, а затем он создал собственную авиастроительную компанию. В марте 1907 года Луи Блерио построил свой первый моноплан Bleriot V.

До 1908 года Блерио построил несколько моделей, испробовав разнообразные конструкции. Методом проб и ошибок он пришел к концепции самолета, который принес ему мировую славу. Совместно с конструктором Раймоном Сольне они спроектировали самолет, названный "Bleriot XI". Схема, использованная в конструкции самолета, используется повсеместно и сегодня - моноплан с хвостовым оперением за спиной пилота.

В 1908 году братья Райт демонстрировали в Париже свой самолет. Один из свидетелей полетов, владелец газеты Daily Mail, утвердил приз в 1000 фунтов стерлингов за первый перелет пролива Ла-Манш на аэроплане. Аэроплан Bleriot XI был построен специально для участия в этом перелете. Впервые аэроплан был продемонстрирован в декабре 1908 года на Парижском авиасалоне, а 18 января 1909 года совершил первый полет.

По результата испытаний Блерио внес в конструкцию аэроплана несколько существенный изменений.  Готовясь к перелету, доработанный аэроплан, совершил ряд испытательных полетов, оставаясь в воздухе до 50 минут 8 секунд. На случай вынужденной посадки на воду, в фюзеляже был установлен надувной балон.

Перелёт через Ла-Манш 

Полёт через Ла-Манш состоялся 25 июля 1909 года. Самолёт вылетел из Кале и приземлился в Дувре, пролетев 38 км над проливом за 36,5 минут при средней скорости 61,6 км/ч, обойдя двоих соперников и выиграв тем самым приз в тысячу фунтов стерлингов от Daily Mail. При жёсткой посадке была сломана одна из лопастей воздушного винта, однако пилот не пострадал. Экземпляр Blériot XI, совершивший полёт через Ла-Манш, был куплен газетой  у Луи Блерио, впоследствии передан ей в Музей искусств и ремёсел, где находится до сих пор. Blériot XI также есть в Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

Экземпляр, пересёкший Ла-Манш, был оснащён трёхцилиндровым двигателем изобретателя Алессандро Анзани. Двигатель не имел ручки газа и работал постоянно в одном режиме. Blériot XI был первым серийно выпускаемым самолётом, на который массово устанавливался ротативный двигатель Гном Луи Сегена, договор на его поставку был заключён в октябре 1909 года по завершении Второго авиасалона в Париже.

Перелет через Ла-Манш был знаковым он доказал, что аппарат тяжелее воздуха может быть не только аттракционом, но и вполне реальным транспортным средством, которое при дальнейшем развитии может превзойти сухопутные и морские виды транспорта.

Серийное производство и модификации 
После перелета, кроме мировой славы и денежного приза, на самолет Bleriot XI, названный "Traverce La Manche", посыпались многочисленные заказы. Для организации серийного производства Луи Блерио создал собственное предприятие  Bleriot Aeronautique. С августа 1909 по июль 1910 года на предприятии было выпущено 140 экземпляров, темпы производства доходили до 10-12 самолетов ежемесячно.

В конструкции Bleriot XI были заложены резервы, позволяющие значительно улучшить летные характеристики самолета при применении более мощных и надежных двигателей. 

 Bleriot XI bis - версия с ротативным двигателем Gnome 7 Omega мощностью 50 л.с. Самолет с этим двигателем имел укороченный фюзеляж и рули эллиптической формы. Двигатель был частично закрыт капотом. Самолет этой модификации 30 декабря 1909 года установил рекорд скорости для монопланов, преодолев 200 км за 2 часа 32 минуты.
 Bleriot XI-2 bis - версия для перевозки двух человек.  Пассажир и пилот располагались бок о бок. Фюзеляж был шире и длиннее, размах крыла увеличился на 2,4 м. Первый полет 7 мая 1910 года пассажиром был Луи Блерио. Самолеты также оснащались моторами Gnome 14 Omega мощностью 100 л.с.
 Bleriot XI-2 Tandem - версия двухместная с тандемным размещением сидений. Двигатель Gnome 7 Lambda мощностью 80 л.с.
 Bleriot XI-3 bis -  версия трехместная (сиденья в тандем), усиленной конструкции, способная доставить полезную нагрузку 300 кг на расстояние 300 км.  Двигатели Gnome 14 Omega-Omega мощностью 100 л.с. или Gnome Double Lambda мощностью 140 л.с.
В 1913 году был построен экземпляр для выполнения фигур высшего пилотажа. На нем 21 сентября лётчик-испытатель фирмы Breguet Адольф Пегу использовал самолёт для первой высадки парашютиста и совершил «Петлю Пегу» — предшественницу мёртвой петли. Он считал себя первым, хотя за 12 дней до него такую же фигуру исполнил русский пилот Пётр Нестеров.

Кроме французского предприятия Blerio Aeronautique самолет изготавливали по лицензии и в других странах: шведская AB Enoch Thulin Aeroplanfabrik, американская American Aeroplane Supply House, выпускавшие самолет под названием A.A.S.H. Type XV, бельгийское предприятие братьев Боллекенс. С 1911 года Bleriot XI выпускался в России на предприятиях ДУКС. РБВЗ и Щетинина.

К началу Первой Мировой войны завод Bleriot Aeronautique поставил заказчикам более 800 экземпляров. В Великобритании было изготовлено по лицензии 104 самолета, в Италии - 70, в Швеции - 23. По другим предприятиям нет данных, а количество самолетов построенных, на глаз или по фотографиям, самодеятельными конструкторами не подается вычислению. Предполагается, что общее число копий Bleriot XI находится в пределах 1050-1100 самолетов.

Эксплуатация и мировые достижения

Почтовые перевозки 
Впервые в мире самолёт Bleriot XI стал официально использоваться для доставки почты на трех континентах — в Европе, Северной Америке и в Австралии.

В Великобритании первая доставка почты была осуществлена 9 сентября 1911 года во время празднования коронации короля Георга V. Самолёт доставил мешок почты, приземлившись неподалеку от королевского дворца.

23 сентября 1911 года состоялся первый официальный почтовый рейс в США, На самолёте Qeen Monoplane, который был местной копией Bleriot XI-2 bis, почтовый груз был принят на борт самолёта, и стартовав с бульвара Нассау в Нью-Йорке был сброшен над почтовым отделением городка Минеола штат Нью-Йорк, пролетев 9,6 км. За неделю перевозки почты было сброшено 43 247 писем.

В июне 1914 года состоялся первый неофициальный почтовый рейс в Австралии. На одноместном самолёте Bleriot XI Boucle Mk.II было доставлено послание мэра Мельбурна мэру Джилонга. Расстояние между городами — 65 км. Первая официальная доставка почты была осуществлена из Мельбурна в Сидней. Самолёт вылетел из Мельбурна с почтой, грузом чая Lipton, пряностей и лекарственных препаратов. По пути пилот совершил семь промежуточных посадок. Это был самый протяжённый почтовый рейс — 930 км. Из-за непогоды путь занял больше времени, чем у поезда, однако чистое летное время составило 9 часов 35 минут, что было значительно быстрее наземного транспорта.

Другие достижения 
История самолета Bleriot XI отмечена многими достижениями, которые привели к развитию мирового воздушного транспорта

 1910 год

10 марта - с аэродрома Виллалугано в Буэнос-Айресе были совершены первые в мире ночные полёты.

17 августа - при полёте по маршруту Париж - Лондон был совершён перелёт пролива Ла-Манш с пассажиром.

23 сентября - трансальпийский полет через Симплонский перевал из Швейцарии в Италию. Продолжительность полёта 50 минут. При приземлении самолёт разбился, пилот погиб.

9 декабря - рекорд высоты полёта - 3000 м

29 октября - официально зарегистрирована средняя скорость свыше 100 км/ч.

 1911 год

Март - первый перелёт колёсного самолёта над морем. Bleriot XI преодолел расстояние 225 км.

12 апреля - первый беспосадочный перелёт из Лондона в Париж. Время полёта 3 часа 45 минут.

Май - самолёт Bleriot XI победитель гонок Париж - Мадрид и Париж - Рим.

7 июля - победитель первой гонки вокруг Европы протяжённостью 1600 км.

Июль - первый дальний перелёт на территории России. В гонке Петербург - Москва, организованных Императорским Российским Аэроклубом, приняло участие девять авиаторов. На проведение авиаперелета из казны было выделено 100 000 рублей. В гонках приняли участие три самолета Bleriot XI. Из всех самолетов, принимавших участие в гонке, до финиша дошел только один Bleriot XI, чистое время в пути составило 9 часов 30 минут.

27 сентября - преодолена высота 5000 м.

23 октября - Bleriot XI стал первым самолётом, участвовавшим в боевых действиях. Во время итало-турецкой войны самолёт выполнил разведывательный полёт над позициями турецких войск, и в дальнейшем применялся для корректировки огня артиллерии.

 1912 - 1914 гг.

26 апреля 1912 - первый перелёт из Великобритании в Ирландию через разделяющее их море. Большую часть пути самолет преодолел вслепую из-за густого тумана.

17 апреля 1913 - первый беспосадочный перелёт из Великобритании в Германию с пассажиром. Маршрут Дувр - Кёльн, протяженностью 395 км, самолёт преодолел за 4 часа 18 минут.

20 ноября - 29 декабря 1913 - первый перелёт из Франции в Египет.

30 июля 1914 - первый перелёт из Шотландии в Норвегию над Северным морем. Самолёт Bleriot XI преодолел расстояние 465 км за 4 часа 10 минут.

В 1912 году самолет принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. Колониальные силы Франции применяли самолеты против повстанцев Марокко, Алжира и Туниса. В Первой Балканской войне Bleriot XI использовался обеими воюющими сторонами. 

В начале боевых действий Первой мировой войны самолеты применялись для разведки и в некоторых случаях для бомбометания. Но появление у немцев самолетов-истребителей положило конец военной карьере тихоходных невооруженных аэропланов. К весне 1915 года все уцелевшие  Bleriot XI перевели в учебные подразделения.

Конструкция 
Описана конструкция самолетов выпуска 1910 - 1911 годов.

Bleriot XI - одномоторный цельнодеревянный расчалочный моноплан классической схемы с верхнерасположенным крылом и неубирающимся шасси.

Фюзеляж - прямоугольного сечения. Каркас фюзеляжа ферменный состоит из четырех лонжеронов с распорками, усиленный растяжками из рояльной проволоки. Материал сосна. В передней части фюзеляж обшивался фанерой, в задней части обшивка отсутствовала. В носовой части фюзеляжа крепилась моторама с двигателем и шасси. Затем места пилота и пассажира, кресло пилота справа. Кресла располагались бок о бок в варианте Bleriot XI-2 bis или одно за другим в варианте Bleriot XI-2 Tandem.

Крыло - двухлонжеронное, прямоугольное в плане с закругленными законцовками. Каркас крыла два лонжерона из ясеня и нервюры из сосны. Обшивка полотно. Передний лонжерон крепится к фюзеляжу на разъёмах из стальных труб, задний лонжерон крепится к фюзеляжу на винтах. Вся конструкция усилена растяжками из стального троса.

Хвостовое оперение - безкилевое с рулем направления и стабилизатором, установленным под хвостовой частью фюзеляжа. Руль направления крепится к фюзеляжу с помощью стальных петель. Руль высоты навешивается на стабилизатор с помощью шарнирного соединения. Каркас оперения из стальных труб. Обшивка полотняная.

Шасси - двухопорное с хвостовым костылем. Опоры, состоящие из двух стоек, крепятся к деревянным горизонтальным балкам, выступающим из передней части фюзеляжа. Колеса  установлены на оси соединяющие опоры. Колеса поворотные, самоориентирующиеся с шинами, тормоза отсутствуют. Амортизация рычажно-пружинная. В качестве костыля использовалось колесо или две перекрещивающиеся металлические дуги.

Силовая установка - один поршневой 7-цилиндровый звездообразный ротативный двигатель воздушного охлаждения. На самолет устанавливали следующие двигатели: 

Gnome 7 Omega - 50 л.с.; Gnome 7 Lambda - 80 л.с.; Gnome 14 Omega-Omega - 100 л.с. Двигатель устанавливался на стальной мотораме, крепящейся к носовой части фюзеляжа. Моторама сверху и по бокам закрывалась листовым алюминием. Воздушный винт деревянный двухлопастный диаметром 2,3 м. Топливный и масляный баки установлены позади моторамы и в центральной части фюзеляжа.

Управление - тросовое. Управление рулем высоты осуществлялось с помощью рулевой колонки, рулем направления с помощью педалей. В связи с отсутствием элеронов поперечное управление производилось рукояткой регулирующей перекашивание крыла (гоширование).

На самолете был установлен указатель скорости, тахометр и авиагоризонт.

Лётно-технические характеристики 
 Размах крыла — 7-8 м
 Длина — 7 м
 Высота — 2,65 м
 Площадь крыла — 20,90 м2
 Масса:
 пустого самолёта — 350 кг
 максимальная взлётная — 570 кг
 Тип двигателя — 1 ПД Gnome
 Мощность — 1 х 50 (70) л.с.
 Максимальная скорость — 106 км/ч
 Крейсерская скорость — 86 км/ч
 Продолжительность полёта — 3.5 ч
 Практический потолок — 1000 м
 Экипаж — 1-2 человека

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 В аэропорту «Архангельск» выставлена модель самолёта Blériot XI

Самолёты Первой мировой войны
Самолёты-разведчики
Самолёты Франции
Самолёты Bleriot
Монопланы
Появились в 1909 году во Франции